Sporormiella — рід аскомікотових грибів родини Sporormiaceae. Містить близько 80 видів, що поширені у бореальних та помірних регіонах.

Опис 
Копрофіли. Живуть на калі домашньої худоби та диких травоїдних тварин.

Види 

 Sporormiella affinis
 Sporormiella albolanata
 Sporormiella antarctica
 Sporormiella australis
 Sporormiella bipartis
 Sporormiella borealis
 Sporormiella corynespora
 Sporormiella cylindrospora
 Sporormiella cymatomera
 Sporormiella euryspora
 Sporormiella grandispora
 Sporormiella heptamera
 Sporormiella hololasia
 Sporormiella intermedia
 Sporormiella isomera
 Sporormiella lageniformis
 Sporormiella leporina
 Sporormiella longisporopsis
 Sporormiella megalospora
 Sporormiella minima
 Sporormiella minimoides
 Sporormiella minutisperma
 Sporormiella nigropurpurea
 Sporormiella octomera
 Sporormiella ovina
 Sporormiella pascua
 Sporormiella pilosa
 Sporormiella pulchella
 Sporormiella quattuordecimcellularis
 Sporormiella schadospora
 Sporormiella similis
 Sporormiella teretispora
 Sporormiella tomilinii
 Sporormiella variabilis
 Sporormiella vexans

Примітки 

Плеоспоральні
Роди грибів